Il singolare  del Poznań Porsche Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolas Devilder non ha difeso il titolo del 2008.

Peter Luczak ha battuto in finale 3–6, 7–6(4), 7–6(6) Jurij Ščukin.

Teste di serie

  Paul Capdeville (primo turno)
  Nicolás Massú (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Sergio Roitman (primo turno)

 Rui Machado (secondo turno)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)
 Peter Luczak (campione)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Poznań Porsche Open 2009